Гуля Хангельдыевна Караджаева (туркм. Gulýa Garajaýewa) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
сведений нет

Образование и специальность 
сведений нет

Карьера 
21.07.1992 — 21.08.2000 — заместитель председателя Государственного объединения «Туркменхалы».

21.08.2000 — 23.11.2001 — заместитель государственного министра-председателя Государственной акционерной корпорации «Туркменхалы».

23.11.2001 — 29.03.2004 — государственный министр-председатель Государственной акционерной корпорации «Туркменхалы».

29 марта 2004 года уволена за серьезные недостатки в работе. Обвинена в «вопиющих нарушениях» в области финансовой деятельности Государственной акционерной корпорации «Туркменхалы». Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1013880108

Министры Туркменистана